Poplar – dzielnica Londynu
 Poplar – rzeka w Kanadzie
Miejscowości w USA:
 Poplar – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Roosevelt
 Poplar – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Poplar (ang. Poplar Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Poplar (ang. Poplar Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell